Biatlonová štafeta mužů na 4 × 7,5 km na Zimních olympijských hrách 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu se konal v Běžeckém centru Alpensia dne 23. února 2018. Zlatou medaili z minulých olympijských her obhajovali ruští biatlonisté.

V závodě, ve kterém se nedařilo jednomu ze spolufavoritů – francouzské štafetě – zvítězilo překvapivě Švédsko s náskokem před druhým Norskem. Třetí dojel další favorit – němečtí biatlonisté.

Program 
Časy jsou uvedeny v korejském čase (UTC+9).

Průběh závodu 
Oproti štafetě žen  závodili biatlonisté za lepších povětrnostních podmínek, přesto však při střelbě chybovali více. V prvním úseku zastřílel Ondřej Moravec vleže čistě a na druhou střeleckou položku přijížděl s minimálním náskokem první. Vstoje však udělal tři chyby a předával na sedmém místě se ztrátou 35 sekund. V čele v tu dobu jela německá štafeta zejména zásluhou čisté střelby a rychlého běhu Erika Lessera. Překvapením bylo druhé místo Mateje Kazára ze Slovenska a také předposlední pozice francouzské štafety, když Simon Desthieux musel po střelbě vstoje na dvě trestná kola. 

Michal Šlesingr na druhém úseku byl vleže bezchybný. Vstoje sice musel jeden náboj dobíjet, ale jeho nejbližší soupeři stříleli stejně nebo ještě hůře a tak dostal českou štafetu podruhé v závodě do čela. Ze střelby odjížděl s náskokem 7 sekund a ten zásluhou nejrychlejšího běhu na tomto úseku ještě vylepšil a předával 16 sekund před švédským týmem. V tomto kole opustil čelo závodu Benedikt Doll, když vstoje nezasáhl ani náhradními náboji dva terče; přesto při předávce ztrácel jen 35  sekund. 

Třetí úsek jel za Česko Jaroslav Soukup, který na těchto olympijských hrách ještě nestartoval. Jel pomaleji, ale zásluhou čisté střelby vleže se i po ní udržel na vedoucí pozici. V prvním stoupání jej předstihl Nor Johannes Thingnes Bø, který náskok udržel a předával jako první těsně před švédskou štafetou. Mezitím však Soukup chyboval při střelbě vstoje, kterou výrazně ovlivnil silný vítr, a musel na trestné kolo. Navíc už nevydržel nasazené tempo a tak předával na šestém místě se ztrátou téměř dvou minut. V tomto kole odstoupila slovenská štafeta, která byla předjeta o kolo, když Šimon Bartko zasáhl vleže osmi střelami jen jeden terč.

Na posledním úseku pak jeli v čele za Norsko Emil Hegle Svendsen a za Švédsko Fredrik Lindström. Vleže zastříleli oba čistě a na poslední střelbu přijížděli spolu s minutovým náskokem před třetím Simonem Schemppem z Německa. Po ní však Svendsen i Schempp museli na trestné kolo a Lindström tak vybojoval překvapivé zlaté medaile pro švédskou štafetu.  Svendsen i Schempp si pak dojeli pro stříbrné a bronzové medaile, protože při poslední střelbě všichni potenciální soupeři chybovali. To platí i pro Michala Krčmáře, který vleže udělal dvě chyby, ale vstoje čtyři, musel zde na trestné kolo a klesl na sedmé místo. Na této pozici také dojel do cíle se ztrátou více než čtyři minuty.

Výsledky

Jednotlivé úseky

Úsek 1 (7,5 km)

Úsek 2 (7,5 km)

Úsek 3 (7,5 km)

Úsek 4 (7,5 km)

Legenda:
Čas na střelnici A – Časový interval od vstupu na střelnici po ukončení střelby, v závorce je uveden čas střelby
Čas na střelnici B – Časový interval odjezdu po střelbě do opuštění střelnice, v závorce je uveden počet trestných kol a nad počtem kol je uveden počet nabíjení

Reference 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2018